Golden Week kan syfta på:

 Golden Week (Japan) – fyra närliggande årliga nationella helgdagar i Japan.
 Gyllene vecka (Kina) – tre veckolånga årliga ledigheter i Kina.